Золотая самба () — футбольная награда, присуждаемая с 2008 года сайтом Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Первым лауреатом приза стал Кака.

Лауреат приза выбирается из голосования ВИП-рецензентов, интернет-болельщиков и членов ассоциации Sambafoot. Часто голосования по одним версиям, не соответствует версиям по другим, так в 2009 году обладателем приза стал Луис Фабиано, который победил в голосовании ВИП-рецензентов и членов ассоциации Sambafoot, однако в голосовании интернет-болельщиков он занял лишь 18 место, а победил в этом опросе Алекс, занявший в общем списке лишь 7 место.

Победители

По количеству побед

Примечания

Ссылки 
 Приз «Золотая самба» 2008
 Приз «Золотая самба» 2009
 Приз «Золотая самба» 2010
 Приз «Золотая самба» 2011 
 Приз «Золотая самба» 2012 
 Приз «Золотая самба» 2013 
 Приз «Золотая самба» 2014 
 Приз «Золотая самба» 2015 

Футбольные награды в Бразилии
Обладатели «Золотой самбы»